Spřežka je
 spřežka (pravopis) – spojení dvou či více písmen k zápisu jedné hlásky, např. „tsch“ pro vyjádření hlásky „č“ v němčině, viz spřežkový pravopis
 spřežka (složené slovo) – slovo tvořené prostým spojením (spřažením) dvou nebo více slovních tvarů (např. pravděpodobný, zmrtvýchvstání, Skočdopole), nepravá složenina
 příslovečná spřežka, příslovce vzniklé jako spřežka